Paranoid puede referirse a:

Cine y televisión 
 Paranoid (2000), película dirigida por John Duigan.
 Paranoid (serie de televisión) (2016), miniserie creada por Bill Gallagher.

Música 
 «Paranoid» (1970), álbum de la banda británica de heavy metal Black Sabbath.
 «Paranoid» (1970), canción del mismo álbum.
 «Paranoid» (2008), canción de Kanye West.
 «Paranoid» (2009), canción de Jonas Brothers.
 «Paranoid Android» (1997), canción de la banda inglesa Radiohead. 
 «Paranoid» es una banda EBM de Alemania